Семён Пота́пов:
 Потапов, Семён Иванович (1908—1972) — Герой Социалистического Труда.
 Потапов, Семён Яковлевич (1916—1998) — советский партийный и государственный деятель.